Röser ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Röser (1874–1950), Holzhändler, Sägemühlenbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hans-Peter Röser (1949–2015), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Hilmar Röser (1922–2014), deutscher Eishockeyfunktionär
 Jacob Röser (1641–1689), deutscher evangelischer Theologe  
 Jacob Nicolaus Röser (1616–1684), deutscher evangelischer Theologe  
 Johannes Röser (* 1956), deutscher Publizist und Journalist
 Jutta Röser (* 1959), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Lucas Röser (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Mario Röser (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Martin Röser (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Peter Gerhard Roeser (1814–1865), deutscher Zigarrenarbeiter, Kommunist und frühes Mitglied des ADAV
 Petrus Röser (1870–1955), deutsch-brasilianischer Benediktinerabt
 Rudolf Röser (1920–2013), deutscher Journalist und Unternehmer.

Röser steht für:
 (2856) Röser, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Roeser (Begriffsklärung).